Durelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Durelli, italienischer Zeichner und Kupferstecher
 Francesco Durelli (1792–1851), italienischer Zeichner und Kupferstecher
 Gaetano Durelli (1789–1855), italienischer Zeichner und Kupferstecher